Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji AEGON Open Nottingham 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o obnovenou událost WTA Tour, když poslední předchozí ročník ženské čtyřhry proběhl v roce 1973. V letech 2011–2014 byl turnaj součástí nižšího okruhu ITF.

Roli favorita splnil nejvýše nasazený americký pár Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová, který ve finále zdolal překvapivé britské finalistky Jocelyn Raeovou s Annou Smithovou po rovnocenném rozdělení úvodních dvou sad 3–6, 6–3, až v supertiebreaku nejtěsnějším rozdílem míčů [11–9]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  'Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (vítězky)
  Čan Jung-žan /  Čeng Ťie (semifinále)
  Čan Chao-čching /  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Cara Blacková /  Lisa Raymondová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nottingham Open 2015